Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Bobolink:

  – dragamine della classe Lapwing, varato nel 1918 e radiato nel 1946
  – dragamine della classe YMS-1, varato nel 1942 come YMS-164, rinominato nel 1947 e radiato nel 1960